Домініум ( — володіння, влада, володарювання) - багатозначний термін.

У римському праві
Повна влада власника над річчю. Власник міг робити з нею все, що завгодно, та виключати будь-кого від користування річчю доти, доки той не набував особливого права на неї (сервітуту, узуфрукту), яке він міг одержати тільки за згодою власника. Межі для приватної власності могли встановлюватися тільки з причин публічного порядку або в інтересах суспільства (utilitas publica) і за певних обставин вели до експропріації: позбавлення власності через примус, купівлю (emptio ab invito), згідно з якою власник отримував компенсацію за втрату своєї власності.

Див. також 
 Домен (область)
 Домініон
 Кондомініум (міжнародне право)

Примітки

Посилання 
 Домініум  //